Lipowitz ist ein deutscher Ortsname:

 Lipowitz, Kreis Guhrau, Schlesien, seit 1945: Lipowiec (Niechlów), Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lipowitz, 1942 bis 1945 Lippen, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Lipowiec (Kurzẹtnik), Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipowitz, 1933 bis 1945 Lindendort, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipowiec (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipowitz, Kreis Prachatitz, Südböhmen, seit 1945: Lipovice, Jihočeský kraj, Okres Prachatice, Tschechien

Lipowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Lipowitz (* 2000), deutscher Radrennfahrer
 Philipp Lipowitz (* 1999), deutscher Biathlet

Siehe auch:

 Lipovec
 Lipowez
 Lipowiec
 Lypowez (Begriffsklärung)